A Sexy Stream Liner a Buck-Tick japán rockegyüttes tizedik nagylemeze, mely 1997-ben jelent meg. Negyedik volt az Oricon albumlistáján,  eladott példánnyal. Imai Hiszasi ezen az albumon használt először teremint.

Dallista

Jegyzetek 

1997 nagylemezei
Rockalbumok